Robecchesi – abitanti di Robecco Pavese
Robecchesi – abitanti di Robecco d'Oglio
Robecchesi – abitanti di Robecco sul Naviglio